Personen
Loet Barnstijn, een Nederlands-Amerikaans filmdistributeur, bioscoopexploitant en filmproducent.
Loet Geutjes, een voormalig Nederlandse waterpolospeler en zwemcoach. 
Loet Hanekroot, een Belgische acteur en toneelregisseur.
Loet Mennes, een Nederlands ontwikkelingseconoom. 
Loet Velmans, een Joodse Engelandvaarder. 
Koen Loete, een Belgische politicus. 
Rombaut Loets, griffier van de Raad van Financiën en rekenmeester in de Spaanse Nederlanden. 

Overige
De Loet, een veenrivier in de provincie Zuid-Holland. 
Huizinghe De Loet, een patriciërswoning in 's-Hertogenbosch. 
Loete, een buurtschap in de provincie Zuid-Holland. 
Het Loetbos, een natuur- en recreatiegebied in de provincie Zuid-Holland.